Mantelli ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Mantelli (1913–1995), italienischer Flugzeugdesigner
 Alberto Mantelli (1909–1967), italienischer Musikforscher
 Eugenia Mantelli (1860–1926), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Ezio Mantelli (1924–2002), italienischer Basketballspieler
 Franca Mantelli (* 1947), italienische Schauspielerin
 Gianfranco Mantelli (* 1947), italienischer Sportschütze
 Leonardo Mantelli (* 1996), italienischer Rugbyspieler
 Luigi Binelli Mantelli (* 1950), italienischer Marineadmiral
 Vincenzo Mantelli (1889–??), italienischer Radrennfahrer